Изумрудный филодриас, или смарагдовый филодриас () — вид змей семейства ужеобразных рода филодриасы.

Описание 
Изумрудный филодриас достигает 140 см в длину. Окраска ярко-зелёная различных оттенков. Новорожденные змеи тёмно-стального блестящего цвета.

Подвиды 
 Ph. viridissimus viridissimus (Linnaeus)
 Ph. viridissimus laticeps (Werner)

Поведение 
Ph. viridissimus агрессивен, кусает без предупреждения. Укус вызывает у человека отёк, изменение цвета кожи в поражённом месте.

Ареал и местообитание 
Обитает во влажных лесах и саваннах Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Суринама, северной части Бразилии и Перу. Ведёт древесный образ жизни.

Примечания

Ссылки 
 The Reptile Database: Philodryas viridissima (LINNAEUS, 1758)

Филодриасы
Пресмыкающиеся Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году